Enrico Rossi (politicus) (1958), Italiaans politicus
Enrico Rossi (wielrenner) (1982), Italiaans wielrenner
Enrico Rossi (beachvolleyballer) (1993), Italiaans beachvolleyballer